Lista stacji metra w Warszawie – lista istniejących i planowanych stacji systemu kolei podziemnej w Warszawie. 

System składa się z dwóch linii (M1 i M2) i 38 stacji (w tym stacji przesiadkowej Świętokrzyska). Łączy centralną dzielnicę Śródmieście z Bielanami, Żoliborzem, Mokotowem, Ursynowem, Wolą, Pragą-Północ, Targówkiem i Bemowem. Docelowo ukończona linia M2 ma przebiegać dalej przez Bemowo, a jej odnoga, która nazywana jest linią M3, ma również biec przez Pragę-Południe. 

Systemem stołecznej kolei podziemnej zarządza należąca do miasta spółka Metro Warszawskie.

W eksploatacji

Planowane

Zobacz też 
 lista systemów metra

Przypisy 

Warszawa
Stacje metra w Warszawie